А́нте Пу́льич (; ) — хорватский футболист, защитник клуба «Бней Сахнин».

Карьера 
Анте Пульич — воспитанник футбольного клуба «Хайдук» из Сплита. Профессиональную карьеру начал в 2006 году в футбольном клубе «Задар». За этот клуб Пульич выступал до 2011 года. За это время он провёл в чемпионате Хорватии 124 матча и отметился четырьмя голами.

В 2011 году перешёл в клуб «Локомотива», однако вскоре на правах аренды перебрался в загребское «Динамо». В 2012 году Пульич перешёл в «Динамо» на постоянной основе, но в 2013 году отправился в аренду уже в обратном направлении — в «Локомотиву».

В январе 2014 года покинул чемпионат Хорватии и перешёл в бельгийский «Гент», подписав контракт до 2017 года. В сезоне 2013/14 провёл за «Гент» 14 матчей в чемпионате Бельгии. Сезон 2014/15 Пульич практически полностью пропустил из-за травмы и принял участие лишь в четырёх матчах «Гента». В этом сезоне клуб впервые в своей истории стал чемпионом Бельгии.

Перед началом сезона 2015/16 на правах аренды перешёл в бухарестское «Динамо». За румынскую команду Пульич сыграл в 21 матче.

20 июля 2016 года было объявлено, что Пульич подписал контракт на 2 года с российским клубом «Томь», предварительно разорвав соглашение с «Гентом». Дебютировал в составе томского клуба 1 августа 2016 года в матче с «Краснодаром». 10 сентября 2016 года в матче с «Амкаром» получил повреждение крестообразной связки. 1 мая 2017 года, восстановившись после травмы, вернулся в состав команды. В последнем матче сезона 2016/17 вышел на поле с капитанской повязкой. Первый гол за томичей Пульич забил 26 июля 2017 года в ворота «Крыльев Советов». Этот гол принес «Томи» первую победу в сезоне. Несмотря на позицию центрального защитника, по итогам сезона 2017/18 стал лучшим бомбардиром команды, а также по результатам голосования был выбран болельщиками лучшим игроком «Томи».

Достижения 
 «Динамо» Загреб
 Чемпион Хорватии: 2012/13
 «Локомотива»
 Вице-чемпион Хорватии: 2012/13
 «Гент»
 Чемпион Бельгии: 2014/15
 Динамо Бухарест
 Финалист Кубка Румынии: 2015/16

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Задар»
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Аль-Фейсали» Харма
Игроки ФК «Бней Сахнин»